Fernando Llanos puede referirse a:

 Fernando Llanos, pintor español activo en el primer tercio del siglo XVI;
 Fernando Llanos, artista experimental mexicano.